El nombre Fernando Iglesias puede referirse a:

 Fernando "Tacholas" Iglesias (1909-1991), actor argentino de origen español.
 Fernando Iglesias (político argentino) (1957-), político argentino.
 Luis Fernando Iglesias Herrero (1958-),  escritor, docente y periodista uruguayo.
 Fernando Reina Iglesias (1978-) deportista y político mexicano.
 Fernando Iglesias I (1962-) piloto argentino de automovilismo de velocidad.
 Fernando Iglesias II (1997-) piloto argentino de automovilismo de velocidad, hijo del anterior.